Manzanares (Colombia), een gemeente in Colombia
 Manzanares (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
Manzanares el Real, een gemeente in de Spaanse provincie en regio Madrid
Manzanares de Rioja, een gemeente in de Spaanse provincie en regio La Rioja
Hoyo de Manzanares, een gemeente in de Spaanse provincie en regio Madrid
 Manzanares (rivier), een rivier in Spanje